Показники країн за очікуваною тривалістю життя при народженні.

Дані ЦРУ США

Джерела 
 CIA - The World Factbook 2009 — Life expectancy at birth 

Демографія
Очікуваною тривалістю життя
Міжнародні рейтинги